Камино а ла Преса има више значења:

 Камино а ла Преса, Лос Ринконес (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Камино а ла Преса (Сан Хосе дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Камино а ла Преса (Санто Доминго Томалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику